Шишкань:
 Шишкань — село в Ниспоренском районе Молдавии.
 Шишкань — коммуна в Молдавии.
 Шишкань, Илья Минович (1918—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).